Джозеф "Джо" Кесада (англ. Joseph "Joe" Quesada; нар. 12 січня 1962, Нью-Йорк, США) — американський письменник, сценарист коміксів, пенсіллер та редактор мальописів.

Нагороди 
1993 Diamond Gem Award за Найкращу обкладинку за X-O Manowar #0

Особисте життя 
Джозеф Кесада живе разом із своєю дружиною Ненсі і з донькою Карлі. 

Прихильник команди New York Mets.

Бібліографія

DC Comics 

 Azrael/Ash (1997)
 Batman: Sword of Azrael, miniseries, #1–4 (1992–93)
 Question Quarterly #3, 5 (1991–92)
 The Ray, miniseries, #1–6 (1992)
 Spelljammer #8–13, 15 (1991)

Обкладинки 

 Batman #452–454, 500 (1990)
 Showcase #10, (1994)

Marvel Comics 

 The Amazing Spider-Man #544–545, 601 (full art); #639–641 (along with Paolo Rivera, also writer) (2007–10)
 Daredevil, Vol. 2, #1–11, 13–14 (full art); #50 (among other artists) (1998–2003); #12 (writer) (2000)
 Daredevil: Father, miniseries, (also as writer) #1–6 (2004–07)
 Deathlok, Vol. 4, #1 (2013)
 Friendly Neighborhood Spider-Man #24 (2007)
 Iron Man, Vol. 3, #26–35, Annual 2000 (writer) (2000)
 Marvel Knights Double Shot (Punisher) #1 (2002)
 Midnight Sons Unlimited #1 (1993)
 Marvel Legacy #1, (with Jason Aaron and various artists, Marvel, 2017)
 Miracleman #1–2 (cover only, 2014)
 NYX, miniseries, #1–7 (writer) (2003–05)
 The Sensational Spider-Man, Vol. 2 #41 (2007)
 Sleepwalker #12 (1992)
 What The--?! #13 (1991)
 X-Factor #87–92; Annual #7 (1992–93)
 X-51 #87–92; Annual Vol. 1, #1 (1999)

Обкладинки 

 2099 A.D., Vol. 1, #1, #3 (variant cover only, 1995)
 Adventures of the Thing, Vol. 1 #3 (1992)
 A Moment of Silence, Vol. 1, #1 (2002)
 Age of Ultron, Vol. 1, #10 (variant cover only, 2013)
 The Amazing Spider-Man, Vol. 1, #592–594 (2009) #545,601,638–641,656,700 (variant cover only, 2008–2012)
 The Amazing Spider-Man: Renew Your Vows, Vol. 1, #5 (variant cover only, 2015)
 Avenging Spider-Man, Vol. 1, #1 (variant cover only, 2011)
 Avengers Assemble, Vol. 2, #9 (2012)
 Avengers vs. X-MenInfinite #1 (2012)
 Avengers vs. X-Sanction, Vol. 1, #1 (2012)
 Angela Asgard's Assassin, Vol. 1, #1 (2014)
 Cage, Vol. 1, #1 (2016)
 Black Panther #1 (1998–2003)
 Cable and X-Force, Vol. 1, #1 (variant cover only, 2012)
 Captain America, Vol. 7, #1 (variant cover only, 2012)
 Life of Captain Marvel, Vol. 2, #1 #3 (variant cover only, 2018)
 Daredevil, Vol. 5, #1,#600 (variant cover only, 2015)
 Darth Vader, Vol. 1, #25 (variant cover only, 2015)
 Deathlok, Vol. 3, #1 (variant cover only, 1999)
 Doctor Strange #1–2 (variant cover only, 2013)
 Fantastic Four, Vol. 1, #600/Vol. 4 #1 (variant cover only, 2011)
 Siege #1–4 (variant cover only, 2010)
 Spider-Man: Get Kraven #1–5 (Marvel, 2002–2003)
 The New Avengers #1 (variant cover only, 2005)
 The Superior Spider-Man, Vol. 1, #1 (Marvel, 2013–2014)
 Venom #1, (2011–2013)
 Wolverine #29; #33 (2006)
 Wolverine: Origins #1–8, #13–15 (Marvel, 2003–2009)
 X-Factor, Vol. 1, #92 (Marvel, 2005)

Інші публікації 

 Ash #1, 1/2 (also writer) (Event, 1994–97)
 Ash: The Fire Within, miniseries, #2 (also writer) (Event, 1997)
 Deathmate: Epilogue (Image, 1994)
 Commando #4944 (DC Thomson) (full art)
 Ninjak #1–3 (Valiant, 1994)
 Painkiller Jane #1 (writer) (Dynamite, 2006)
 Painkiller Jane Zero #0 (writer) (Event, 1999)
 X-O Manowar #0 (Valiant, 1993)

Примітки

Посилання 

 Quesada's homepage 
 Joe Quesada на Comic Book DB (archived from the original)
 Joe Quesada на IMDb
 Joe Quesada's blog on Marvel.com 
 Джо Кесада — Santerians The Art
 Джо Кесада на сайті Howtomakecomics.net
 Joe Quesada Roadtrip Nation interview
 lambiek.net «Сутність Джо Кесади» 
 Інтерв'ю Кесади для сайту PopImage
 Всередині офісу Кесади
 
 Блоґ Джо Кесада  на сайті Marvel.com
 Joe Quesada’s 2006 Christmas song — EMarvel.net

Головні редактори Marvel Comics
Люди з Marvel Entertainment
Американці кубинського походження
Автори коміксів
Уродженці Нью-Йорка